Velika nagrada Kanade 1984 je bila sedma dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1984. Odvijala se je 17. junija 1984 na Circuit Gilles Villeneuve.

Dirka 

|-
! 1
| 1
|  Nelson Piquet
| Brabham-BMW
| 70
| 1:46:23,748
| 1
| 9
|-
! 2
| 8
|  Niki Lauda
| McLaren-TAG
| 70
| + 2,612 s
| 8
| 6
|-
! 3
| 7
|  Alain Prost
| McLaren-TAG
| 70
| + 1:28,032
| 2
| 4
|-
! 4
| 11
|  Elio de Angelis
| Lotus-Renault
| 69
| +1 krog
| 3
| 3
|-
! 5
| 28
|  René Arnoux
| Ferrari
| 68
| +2 kroga
| 5
| 2
|-
! 6
| 12
|  Nigel Mansell
| Lotus-Renault
| 68
| +2 kroga
| 7
| 1
|-
! 7
| 19
|  Ayrton Senna
| Toleman-Hart
| 68
| +2 kroga
| 9
|  
|-
! 8
| 14
|  Manfred Winkelhock
| ATS-BMW
| 68
| +2 kroga
| 12
|  
|-
! 9
| 20
|  Johnny Cecotto
| Toleman-Hart
| 68
| +2 kroga
| 20
|  
|-
! 10
| 9
|  Philippe Alliot
| RAM-Hart
| 65
| +5 krogov
| 26
|  
|-
! 11
| 23
|  Eddie Cheever
| Alfa Romeo
| 63
| Brez goriva
| 11
|  
|-
! DSQ
| 3
|  Martin Brundle
| Tyrrell-Ford
| 68
| Diskvalifikacija
| 21
|  
|-
! Ods
| 17
|  Marc Surer
| Arrows-Ford
| 59
| Motor
| 23
|  
|-
! Ods
| 16
|  Derek Warwick
| Renault
| 57
| Šasija
| 4
|  
|-
! NC
| 21
|  Huub Rothengatter
| Spirit-Hart
| 56
| +14 krogov
| 24
|  
|-
! DSQ
| 4
|  Stefan Bellof
| Tyrrell-Ford
| 52
| Diskvalifikacija
| 22
|  
|-
! Ods
| 26
|  Andrea de Cesaris
| Ligier-Renault
| 40
| Zavore
| 10
|  
|-
! Ods
| 2
|  Corrado Fabi
| Brabham-BMW
| 39
| Turbo
| 16
|  
|-
! Ods
| 18
|  Thierry Boutsen
| Arrows-BMW
| 38
| Motor
| 18
|  
|-
! Ods
| 22
|  Riccardo Patrese
| Alfa Romeo
| 37
| Trčenje
| 14
|  
|-
! Ods
| 6
|  Keke Rosberg
| Williams-Honda
| 32
| Dovod goriva
| 15
|  
|-
! Ods
| 5
|  Jacques Laffite
| Williams-Honda
| 31
| Turbo
| 17
|  
|-
! Ods
| 10
|  Mike Thackwell
| RAM-Hart
| 29
| Turbo
| 25
|  
|-
! Ods
| 24
|  Piercarlo Ghinzani
| Osella-Alfa Romeo
| 11
| Menjalnik
| 19
|  
|-
! Ods
| 27
|  Michele Alboreto
| Ferrari
| 10
| Motor
| 6
|  
|-
! Ods
| 25
|  François Hesnault
| Ligier-Renault
| 7
| Turbo
| 13
|  
|}

Opombe 
Najhitrejši krog: Nelson Piquet 1'28.763

Formula 1 sezona 1984
1984